L'expression « arts et métiers » correspond, avant la révolution industrielle, à un corpus de connaissances artisanales et au secteur d'activité économique associé, par opposition à l'agriculture et au négoce. Elle se confond ensuite avec le terme « techniques ».

Histoire 

L'expression « arts et métiers » remonte au  et s'apparente à l'époque au terme « techniques », mis en œuvre par des corporations d'artisans ou artistes. Auparavant, la classification des arts du Moyen Âge, comprend entre autres les arts mécaniques, dont font partie les activités de transformation de la matière (la sidérurgie ou la verrerie par exemple). 

En France sous Colbert, les intendants se doivent de rendre compte des activités économiques dans leur généralité et notamment de celle relevant du secteur économique des arts et métiers, comprenant l'artisanat rural et urbain et la proto-industrie. Des inspecteurs des arts et métiers sont nommés pour auditer les corporations d'artisans.

En 1648, Pierre Dalibert, un financier membre du groupe Colbert, Trésorier général de France, s'entretient avec René Descartes de la possibilité de fonder une école d'arts et métiers, école où artisans et ouvriers pourraient s'instruire en dehors de leurs heures de travail. René Descartes imagine un projet consistant à réunir dans des salles destinées à chaque corps de métier un cabinet avec des instruments, des machines et outils nécessaires à chaque profession, ainsi que des maîtres et professeurs en nombre égal à celui des arts qu'on souhaiterait y enseigner. René Descartes veut donner à l'activité technique un fondement scientifique, faire de la technique une science appliquée et rompre la coupure établie par Aristote entre science théorique (épistémè) et arts appliqués (Technè).

Dans cet esprit, presque un siècle et demi plus tard, le duc de La Rochefoucauld-Liancourt fonde en 1780 à Liancourt un établissement devenu aujourd'hui l'école d’ingénieurs Arts et Métiers ParisTech, et l’abbé Grégoire fonde en 1794, à Paris, le Conservatoire national des arts et métiers.

Terminologie associée

Corpus encyclopédiques et académiques

 Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers (1751-1772) de Diderot et d'Alembert.
 Descriptions des arts et métiers par l'Académie royale des sciences (1761).

Institutions de formation 
« Arts et métiers » entre dans la désignation d'un certain nombre d'établissements d'enseignement supérieur technique dans les pays francophones.

 École centrale des arts et métiers (ECAM), fondée à Bruxelles en 1898.

 Arts et Métiers ParisTech, anciennement École nationale supérieure d'arts et métiers ou ENSAM, école d'ingénieurs fondée en 1780 à Liancourt et dont la dénomination « École impériale d'arts et métiers » date de 1804. Elle est aujourd'hui implantée à Châlons-en-Champagne, Angers, Aix-en-Provence, Lille, Paris, Cluny, Metz, Bordeaux-Talence. Y sont associées la Société des ingénieurs Arts et Métiers, association des gadzarts, ingénieurs Arts et Métiers ParisTech, Arts et Métiers Business Angels, association de Business angels des gadzarts ingénieurs Arts et Métiers ParisTech.
 Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), grand établissement d'enseignement supérieur et de recherche fondamentale et appliquée français, fondé à Paris sous la Révolution française en 1794.
 École catholique d'arts et métiers, école d'ingénieurs fondée à Reims en 1900 et transférée à Lyon.
 Institut catholique d'arts et métiers, école d'ingénieurs fondée en 1898 à Lille par les jésuites à la demande des industriels de la région.
 Pôle de recherche et d’enseignement supérieur Hautes Etudes Sorbonne Arts et Métiers Hesam Université dont Arts et Métiers ParisTech fait partie, d'où sa dénomination.

 École nationale supérieure d'arts et métiers (ENSAM), fondée en 1997 à Meknès.
 École nationale supérieure d'arts et métiers (ENSAM), fondée en 2011 à Casablanca.

 Institut supérieur des arts et métiers (ISAM).

Marques déposées 
Une dizaine de marques sont déposées en France et au Maroc, contenant la dénomination « arts et métiers ».

 La marque « Arts et Métiers », avec deux majuscules, appartient notamment à la Société des ingénieurs Arts et Métiers. Elle regroupe les activités d'enseignement avec l'École nationale supérieure d'arts et métiers, de valorisation de la recherche avec AMValor et de financement de projet Fond de Développement de l'Industrie du Futur (FDIF).

Toponymie

Musée 

 Le musée des Arts et Métiers, musée technologique du Conservatoire national des arts et métiers, à Paris.

Quartier de ville 

 Quartier des Arts-et-Métiers, quartier administratif du  arrondissement de Paris, où se trouve le Conservatoire national des arts et métiers.

Station de métro 

 La station « Arts et Métiers », du métro parisien (lignes 3 et 11), nommée d'après le Conservatoire national des arts et métiers.

Voir aussi 
 Arts industriels : École des arts industriels et des mines (École centrale de Lille).
 Arts et manufactures : École centrale des arts et manufactures de Paris (École centrale Paris).
 Arts décoratifs : École nationale supérieure des arts décoratifs.

Notes et références 

Arts et Métiers ParisTech